Уженцев — фамилия; имеет женскую форму Уженцева.
 Уженцев, Валерий Иванович (1928—2008) — советский и российский тренер и преподаватель по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР.
 Уженцев, Сергей Викторович (род. 1976) — военнослужащий 12-й отдельной бригады специального назначения, майор, Герой Российской Федерации.